ZVC Tempo Team & ZVC Jong Tempo Team, een zaalvoetbalclub uit Damme (Sijsele), België
Tempo-Team (uitzendbureau), een Nederlands uitzendbureau
TTV Tempo-Team, een tafeltennisclub uit Amsterdam